IV чемпионат России по международным шашкам среди клубов прошёл с 11 по 15 марта 2002 г. в г. Тверь.

Главный судья соревнований судья РК Роберов В. А. Главный секретарь Афанасьев Ю. А.

Генеральный спонсор чемпионата — ОАО «Мелькомбинат» (Тверь), спонсор — «Волжский пекарь».

Чемпионом России среди мужских клубов стал клуб «Алмаз» (Саха). Второе место — Башнефть (Башкортостан). Бронза — у клуба «Удмуртнефть» (Ижевск).

Звание чемпиона России среди женских клубов завоевал клуб «Башнефть» (Уфа). Серебро — у «Братчанки» (Братск), бронза у «Алмаза».

Оба чемпиона завоевали путевки на главный турнир года — Кубок Европейских чемпионов, который должен был состоятся в Голландии осенью 2002 года.

В последний день чемпионат России посетил Президент ФМЖД Валтер Ван Бек, отметивший высокий уровень организации.

Ход турнира 
http://www.draughts.ru/russian/tver_team_r.htm

Основные составы клубов 
В составе клубов выступили действующий чемпион мира Алексей Чижов, будущий чемпион Александр Георгиев, экс-чемпионы Вячеслав Щёголев, Александр Шварцман,

 Мужчины (в составе 4 человека)
 Башнефть (Башкортостан):
 А. Георгиев МГР, экс-чемпион Европы
 В. Мильшин МГР, чемпион мира в составе сборной России
 М. Амриллаев МГР, экс-чемпион Азии
 А. Гетманский МГР, экс-чемпион России
 Мельком (Тверь):
 А. Калмаков МГР, экс-чемпион России
 И. Костионов ГР, экс-чемпион России
 С. Бонадыков ГР, экс-чемпион России в составе клуба «Мельком»
 А. Новиков МС, экс-чемпион России
 Удмурт-нефть (Ижевск):
 А. Чижов МГР, действующий и 10-кратный чемпион мира
 Г. Валнерис МГР, экс-чемпион мира
 И. Кирзнер МГР, экс-чемпион Украины
 М. Самохвалов МС
 Алмаз (Саха):
 А. Шварцман МГР, экс-чемпион мира
 Ю. Ермаков МС, призёр чемпионатов СССР
 Г. Колесов ГР
 И. Токусаров ГР
 Прогресс (Казань):
 В. Щёголев МГР, экс-чемпион мира
 А. Аксанов МС, экс-чемпион России
 Д. Цинман МС
 К. Леонтьев МС
 «Ишимбай-ДЮСШ» (Башкортостан):
 Р. Ишимбаев ММ
 В. Штумпф МС
 А. Мельников МС
 Р. Ишмуратов КМС
 Гастелло (Башкортостан):
 Р. Ишметов КМС
 М. Файзутдинов КМС
 В. Барашков КМС
 А. Столяров КМС
 ТШК (Тверь):
 В. Логунов МС, экс-чемпион России
 А. Столяров МС
 П. Чирков КМС
 В. Мартынюк КМС

Женщины (в составе 2 человека)
 Башнефть (Башкортостан):
 Т. Тансыккужина МГР, чемпионка мира среди женщин
 Г. Георгиева МГР, экс-чемпионка России
 Маккаби-Нева (Санкт-Петербург):
 Т. Андросик МГР, экс-чемпионока России по шашкам-64
 А. Лангина ГР, экс-чемпионка России по шашкам-64
 Алмаз (Саха):
 М. Боркова МГР, экс-чемпионка России
 А. Бурнашёва МГР
 Братчанка (Братск):
 Н. Савина МГР
 В. Сурова ГР
 Ишимбай-ДЮСШ (Башкортостан):
 Е. Пучкова КМС
 О. Абдуллина КМС

Таблица 
Легенда

мо = малые очки

Результат указан по большим очкам (победа — два очка, ничья — 1, поражение — 0). Малые очки (мо) указываются в скобках.

Женщины 

Матч за 1 место: Башнефть — Братчанка 4-0 (неявка команды из Братска)

Матч за 3 место: Алмаз — Маккаби-Нева 3-1

Примечания

Ссылки 
Клубный чемпионат России 2002 в Твери
Фотографии с чемпионата России 2002 в Твери

Клубные чемпионаты России по международным шашкам
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2002 году
2002 год в шашках
2002 год в Тверской области
Март 2002 года